Никола́й Алексе́евич Ме́льников:
 Мельников, Николай Алексеевич (1846—1911) — российский архитектор.
 Мельников, Николай Алексеевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 29 октября 1917.
 Мельников, Николай Алексеевич (1966—2006) — российский поэт, актёр, режиссёр.